Nios steht für:
 Altera Nios, eingebetteter Prozessor des Chipherstellers Altera
 alte bzw. einheimische Bezeichnung der Insel Ios

Siehe auch:
 Nyos